Mellink ist der Familienname folgender Personen:
 Helenus Albertus Mellink (1828–1874), niederländischer Genre- und Interieurmaler
 Machteld Mellink (1917–2006), niederländisch-US-amerikanische Archäologin
 Sonja Mellink (* 1969), niederländische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Melling